Йован Стойков Венедиков, известен като Венедика, е български търговец.

Биография 
Йован Венедиков е основател на рода Венедикови.

Йован Венедиков е роден около 1805 година в разложкото село Баня в семейството на чорбаджи Стойко Бояджиев. Баща му чорбаджи Стойко Бояджиев е бил кмет на село Баня. Йован Венедиков се занимава с търговия и пътува много по бизнес дела до италианския град Венеция. В отоманската империя търговията на цяла Македония със Запада е ставала през Солун и Венеция, тогава град в Австро-Унгария, където официалния език е бил немски. От немското име на града Венеция - Венедиг (Venedig) той получава прозвището Венедика или Венецианеца, Венецианския и става основател на рода Венедикови.

Семейство 
Йован Венедиков е женен за Елена Бенина (около 1808 – ?) от рода Бениновци от Банско от който род е Неофит Рилски (Никола Поппетров Бенин)(1793 - 1881), български монах, учител и художник, както и дядото на Неофит Рилски, игуменът на Рилския манастир Теодосий I Рилски (около 1750 – около 1850), висш български духовник.

Йован Венедиков има трима сина – Георги (около 1831 – ?), Христо (1834 – 1916), Тимотей (1836 – 1919) и три дъщери – Мария (около 1829 – ?), Катерина (около 1839 – ?) и Яна (1843 – 1929).

Родословие

Източници 
 Принось за Изучаване на Разлог и по-частно на с. Баня (Разложко). Бележки и спомени на Свещеникь Иван п. Панайотов Асянчинь, Пловдив, Печатница „Пчела“ 1915 г.
 Мирчо Юруков, „Просветното дело в Разложко“, исторически бележки, Разлог, 1941 г. Печатница В. Ивановь, София
 Попов, Константин Петров. Местните имена в Разложко, БАН, 1979
 Петко Венедиков, Спомени, София, 2003, печатница „Симолини“
 Венета Коцева, Очерк за живота и творчеството на големия български геодезист проф. д-р инж. Михаил Венедиков (1905-1973 г.). София, 2005.
 Венета Коцева, Чл.кор. Ангел Венедиков – международно известен български геодезист, геофизик и гравиметрист, София 2008.

Бележки 

Български общественици от Македония
Български търговци
Починали в Баня
Български предприемачи от Македония
Българи в Османската империя
Йордан
Родени в Баня